Försvarsfrämjandet kan avse:

Försvarsfrämjandet (Finland)
Försvarsfrämjandet (Sverige)